Любини — название населённых пунктов.

Россия 
 Любини — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Любини — деревня в Бежецком районе Тверской области.

Украина 
 Любини — село в Яворовском районе Львовской области.